OLM – Oriental Light and Magic, studio di animazione giapponese
 OLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olympia (Washington) (Stati Uniti)
 O.L.M. – Ordine libanese maronita